Флаг сельского поселения Аксёно-Буты́рское является официальным символом сельского поселения Аксёно-Бутырское Ногинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3311.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на три части — синюю (диагонально выделенная верхняя четверть полотнища), жёлтую и красную (вертикально разделённые половины оставшейся части полотнища), несущее фигуры герба сельского поселения: белую горизонтальную полосу в 1/7 ширины полотнища продетую посередине в красно-жёлтый сквозной ромб и над ней белый покров».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения.

Сельское поселение Аксёно-Бутырское расположено в окрестностях Ногинска. Эта земля имеет интересную историю и богатые традиции. Находящиеся на территории сельского поселения село Кудиново и деревня Ивашёво известны с XVI—XVII столетий.

Символика деления полотнища многозначна:

— Три поля — это три сельских округа вошедших в состав сельского поселения.

— Деление флага образно напоминает о выдающейся личности — Ф. Ф. Лихачёве, первом отечественном картографе, составившем карту Русского государства. Здесь было расположено его вотчинное владение. Фёдор Фёдорович Лихачёв был приближённым и доверенным лицом царя Михаила Фёдоровича, известным политическим деятелем — возглавлял Разрядный и Посольский приказы, был хранителем государевой печати.

— Кудиново было расположено на перепутье дорог из Владимира и Касимова в Москву, Здесь проходил путь в Берлюковскую пустынь, Хотьковский монастырь и Троице-Сергиеву лавру. Деление полотнища аллегорически символизирует перепутье дорог, игравших важную роль в развитии местной экономики.

Полосой обозначен древний Владимирский тракт, проходящий по территории современного поселения. Белая (серебряная) полоса (полотно ткани), пропущенная через сквозной ромб (геральдическое веретено) символизирует старейший текстильный промысел, которым на протяжении столетий славились местные умельцы.

Белый покров на полотнище указывает на располагавшийся здесь в XVI столетии Покровский погост, по которому некоторое время именовалось старейшее поселение — село Кудиново.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, света, интеллекта и уважения.

Красный цвет — символ труда, мастерства, силы, мужества, красоты и праздника.

Синий цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания